«Перл-Харбор» () — романтическая военная драма 2001 года режиссёра Майкла Бэя. Фильм рассказывает о любовном треугольнике главных героев, который предшествует нападению военно-морского и военно-воздушного флота Японской Империи на военную базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Мировая премьера фильма состоялась в самом Перл-Харборе 21 мая 2001 года, а уже 25 мая фильм вышел в широкий прокат в США. В России премьера состоялась 31 мая того же года.

Фильм получил премию «Оскар» за лучший звуковой монтаж и был номинирован на «Золотой глобус».

Сюжет 
Рэйф и Дэнни — друзья с детства из штата Теннесси, они выросли вместе и были друг другу как братья. Оба с детства увлекаются авиацией и становятся пилотами воздушного корпуса армии США. Рэйф заводит роман с медсестрой Эвелин. Однако влюблённые разлучаются. Рэйф присоединяется к «» КВВС Великобритании и уезжает в Англию, чтобы отбивать немецкие налёты в битве за Британию, в то время как Дэнни и Эвелин переводят служить на базу Перл-Харбор, на Гавайских островах. Приходят известия о том, что Рэйф погиб в бою. Эвелин и Дэнни находят успокоение друг в друге и становятся очень близки. Неожиданно в Перл-Харбор прибывает Рэйф. Оказалось, что он выжил — сумел вылезти из упавшего в море самолёта и был спасён французскими рыбаками. Сопротивление отправило его на родину.

Рэйф и Дэнни решают выяснить отношения. Стычка переходит в драку, после чего им вместе приходится спасаться от прибывшей полиции и ночевать в машине на дороге. В параллельной линии сюжета японцы планируют нанести удар по Перл-Харбор, собирают разведданные, разрабатывают план атаки и наносят свой внезапный удар, застав американских моряков врасплох. Эвелин и её подруги оказывают помощь толпам раненых в госпитале, а Рэйф и Денни поднимают свои истребители с атакованного аэродрома и сбивают несколько японских самолётов. Нападение на Перл-Харбор и огромные потери, понесённые в результате этого удара, шокируют американцев. Для достижения психологической победы командование США организует рейд для бомбёжки Токио, Рэйф и Дэнни записываются добровольцами в состав пилотов Дулиттла.

Облегчённые бомбардировщики с трудом взлетают с авианосцев, сбрасывают бомбы, к которым прикреплены японские медали, на Токио и летят дальше, чтобы сесть на территории неоккупированного японцами Китая, потому что им не хватает горючего, чтобы вернуться на американские базы. Самолёты Дэнни и Рэйфа садятся на границе, где их захватывают в плен. Дэнни жертвует собой ради спасения Рэйфа. После этих событий Рэйф и Эвелин воспитывают ребёнка Эвелин от Дэнни.

В ролях

Факты 

 У обоих главных героев фильма были реальные прототипы — лейтенанты 47 эскадрильи 15 истребительной группы ВВС США  и . В фильме события их жизни были сильно искажены. Сам Тейлор весьма негативно отозвался об этом.
 В фильме показано большое количество авиационной и морской техники. Роли большинства боевых кораблей 40-х годов «играли» современные суда ВМФ США.
 Полностью подлинным историческим лицом из персонажей фильма является вестовой с линкора «Вест Вирджиния» Дорис Миллер.
 Съёмки картины длились пять месяцев с 10 апреля по 15 сентября 2000 года.
 В фильме было использовано несколько настоящих самолетов времен Второй Мировой Войны, сохранившихся в лётном состоянии.
 Специально для фильма в России были построены по сохранившимся чертежам два самолета Mitsubishi A6M Zero на Оренбургском предприятии ОАО «ПО „Стрела“». Также были использованы три настоящих японских истребителя «Mitsubishi Zero» — один, находящийся в «Музее славы самолётов» в Чино, Калифорния, второй — в «Музее полётов» в Санта-Монике, Калифорния, а третий, принадлежащий общественной организации «Мемориальные воздушные силы», базирующейся в Техасе.
 В реальности ни один из бомбивших Японию 18 апреля 1942 года американских самолетов во время рейда Дуллитла не долетел до Китая (точнее, 15 машин разбились при посадке, а единственная уцелевшая машина под командой капитана Эдварда Йорка села на советском дальневосточном аэродроме «Унаши́»).
 В главной женской роли должна была сниматься Гвинет Пэлтроу, отказавшаяся как раз по финансовым причинам.

Премии и награды

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт
 Обзор и критика фильма Сергей Кудрявцев

Фильмы-драмы США
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о лётчиках
Фильмы Touchstone Pictures
Фильмы США 2001 года
Фильмы, спродюсированные Джерри Брукхаймером
Американские фильмы о Второй мировой войне